NZ est un sigle pouvant signifier :

 Nouvelle-Zélande
 Selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2
 Selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 Selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Nz, digramme de l'alphabet latin
 .nz, le domaine national de premier niveau
 Nazi Zombies, faisant partie du jeu Call of Duty: World at War.

Code